Strada statale 17 – strada statale polacca
 Strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitica